Галаци
 Галац, град у округу Галац у Румунији
 Галаци (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Галаци (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Галац (округ), округ у Румунији
 Општина Галаци (Галац), општина у округу Галац у Румунији